Qianzhousaurus ist eine Gattung theropoder Dinosaurier aus der Familie der Tyrannosauridae, die vor etwa 72 bis 66 Millionen Jahren in der späten Kreidezeit im heutigen China lebte. Die Typusart und einzige Art der Gattung ist Qianzhousaurus sinensis.

Die Schnauze von Qianzhousaurus ist deutlich länger als die anderer bekannter Tyrannosauroiden, was der Gattung den Spitznamen „Pinoccio Rex“ einbrachte.

Etymologie 
Der Gattungsname leitet sich von „Qianzhou“, einem alten Namen für Ganzhou, dem Fundort der Fossilien, ab. „Sauros“ bedeutet „Echse“. Auch der Artname sinensis („China“) verweist auf den Fundort in China.

Entdeckung 

Die Knochen des Holotyp-Exemplars (GM F10004) von Qianzhousaurus wurden von Arbeitern auf einer Baustelle in der Nähe der Stadt Ganzhou entdeckt und anschließend in ein lokales Museum gebracht. Die Untersuchung des Felsens, der das Fossil umhüllt, zeigt, dass es wahrscheinlich aus der Nanxiong-Formation stammt, die auf das Ende der Kreidezeit (Maastrichtium) vor 72 bis 66 Millionen Jahren datiert wird.

Merkmale 
Es wird angenommen, dass Qianzhousaurus zu Lebzeiten etwa 9 Meter lang war. Seine charakteristische Schnauze war, verglichen mit anderen Tyrannosauriden seiner Größe wie Albertosaurus, um 35 % länger. Dies lässt eine nahe Verwandtschaft mit Alioramus aus der Mongolei vermuten, da der Schädel dieser Gattung ebenfalls leichter gebaut war als der anderer Familienmitglieder.

Systematik 
Die Entdeckung von Qianzhousaurus führte dazu, dass ein neuer Zweig der Tyrannosaurierfamilie benannt wurde, bestehend aus Q. sinensis, Alioramus remotus und A. altai. Diese Klade, Alioramini genannt, hatte nach der anfänglichen Analyse eine unsichere Platzierung im Verhältnis zu anderen Mitgliedern der Tyrannosauridae. Die primäre phylogenetische Analyse ergab, dass die Alioramini Tyrannosaurus näher stehen als Albertosaurus und daher ein Mitglied der Gruppe Tyrannosaurinae sind. Eine zweite Analyse ergab jedoch, dass sie sich außerhalb der Klade befanden, einschließlich Albertosaurinae und Tyrannosaurinae und galten daher als Schwestergruppe der Tyrannosauridae.
Unten die erste Analyse der Autoren:

Weblinks

Einzelnachweise 

Tyrannosauroidea
Tyrannosauroiden